Мшвениера́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Мшвениерадзе, Владимир Власович (1926—1990) — советский философ, член-корреспондент АН СССР.
 Мшвениерадзе, Георгий Петрович (род. 1960) — ватерполист, олимпийский чемпион (1980). Сын П. Я. Мшвениерадзе. 
 Мшвениерадзе, Нугзар Петрович (род. 1952) — ватерполист. Сын П. Я. Мшвениерадзе. 
 Мшвениерадзе, Пётр Яковлевич (1929—2003) — ватерполист, отец Г. П. Мшвениерадзе.